Plaats in Indonesië
 Sungai Kuning (Siulak), een plaats in het bestuurlijke gebied Kerinci in de provincie Jambi
 Sungai Kuning (Singingi), een plaats in het bestuurlijke gebied Kuantan Singingi in de provincie Riau
 Sungai Kuning (Tandun), een plaats in het bestuurlijke gebied Rokan Hulu in de provincie Riau